Die Trophée des Alpilles 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Saint-Rémy-de-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Denis Mazukewitsch
 David Rice
 Yannick Jankovits
 Purav Raja

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Marcelo Demoliner

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Saint-Rémy-de-Provence